Слудское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область 
 Слудское сельское поселение — входит в Вятскополянский район
 Слудское сельское поселение — входит в Немский район

Республика Коми 
 Слудское сельское поселение — входит в Прилузский район
 Слудское сельское поселение — входит в Сыктывдинский район